Heidermühle ist ein Ortsteilname:
 Heidermühle (Hemer), Ortsteil der Stadt Hemer, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heidermühle (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Heidenmühle